Somerset Academy bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Somerset Academy (Athens, Maine), NRHP-ID: 84001499
 Somerset Academy (Princess Anne, Maryland), NRHP-ID: 86002356